Neudorfer Graben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Neudorfer Graben (Fronholzgraben), rechter Zufluss des Fronholzgrabens (zum Waldbach vom Wipperberg, zur Schmalen Wipper, zur Wipper) bei Neudorf, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neudorfer Graben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zum Main) bei Neuses am Sand, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Neudorfer Graben (Thayamühlbach), Unterlaufname Bockgraben, rechter Zufluss des Thayamühlbachs nach dem Ruhhof, Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich